

Sigle 
 Accelerated Free Fall – corso accelerato di caduta libera, paracadutismo ad apertura comandata
 Afghanistan Football Federation – Federazione calcistica dell'Afghanistan
 Advanced Forensic Format – Formato di memorizzazione delle immagini dei supporti di archiviazione

Codici 
 AFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare di Air Force Academy (Colorado), (Stati Uniti)

Altro 
 Aff – fiume della Francia, affluente dell'Oust